Ogres novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jest najbardziej zaludnioną z nowo powstałych jednostek administracyjnych. Stolicą jest Ogre.

Novadi Łotwy